Il doppio del Verizon Tennis Challenge 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ellis Ferreira e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Ferreira con Grant Stafford e Leach con David Macpherson.

Ferreira e Stafford hanno perso in semifinale contro Leach e Macpherson.

Leach e Macpherson hanno perso in finale 6–3, 7–6 (9–7) contro Mahesh Bhupathi e Leander Paes.

Teste di serie
 Rick Leach /  David Macpherson (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Grant Stafford (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 2001
ATP Tour 2001